Констанций — мужское имя.

Носители, известные по имени 
 Констанций I — Фла́вий Вале́рий Конста́нций Хлор, римский император в 305—306 годах. Отец Константина Великого и основатель династии Константина (или 2-й Флавиев).
 Констанций II — Фла́вий Ю́лий Конста́нций, римский император в 337—361 годах.
 Констанций III — Флавий Констанций, римский император (соправитель Гонория) в 421 году.
 Флавий Клавдий Констанций Галл — римский император (с титулом цезаря) в 351—354 годах.

См. также